Der Begriff Tujue (chin. Tūjué 突厥) bezeichnet:

Göktürken
Tujue (Muslimische Zeitschrift)